Бородюк Ірина Миколаївна (1954) — українська художниця-флорист.
 Бородюк Олександр Генріхович (1962) — радянський та російський футболіст.